Krotow ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Walentinowitsch Krotow (* 1963), russischer Jurist und Staatsmann
 Pawel Wadimowitsch Krotow (* 1992), russischer Freestyle-Skier
 Pjotr Iwanowitsch Krotow (1852–1914), russischer Geologe und Hochschullehrer
 Wadim Fjodorowitsch Krotow (1932–2015), russischer Mathematiker und Kybernetiker
 Wassili Andrejewitsch Krotow (1803–1833), Leutnant der russischen Marine, Arktisforscher
 Wjatscheslaw Alexandrowitsch Krotow (* 1993), russischer Fußballspieler

ru:Кротов